L'Espace Faune de la forêt d'Orient est un parc animalier sur le territoire communal de Piney, dans l'Aube, en France. Il est situé sur une péninsule de  s'avançant sur le lac d'Orient, dans la forêt d'Orient, au sein du parc naturel régional de la forêt d'Orient. Il permet de découvrir les mammifères qui peuplent ou peuplaient les massifs forestiers européens, par exemple les bisons d'Europe.

Liens externes 
 

Parc zoologique dans le Grand Est
Tourisme dans l'Aube